Een Britse musicalzanger, zie Michael Ball (zanger)
 Een Britse voetballer, zie Michael Ball (voetballer)
 De CEO van modemerk Rock & Republic, zie Michael Ball (zakenman)